Det har funnits flera personer med namnet Hans Pettersson eller liknande, se:

 Hans Pettersson (1830–1907), svensk cellist och organist
 Hans Pettersson (1888–1966), svensk oceanograf 
 Hans Pettersson (född 1922), svensk kranförare och riksdagsledamot för socialdemokraterna från 1974
 Hans Pettersson (född 1922), svensk romanförfattare (Vem är det 1997)
 Hans Petersson i Röstånga (född 1926), svensk folkskollärare och folkpartistisk politiker
 Hans Pettersson (född 1938), svensk rättschef (Vem är det 1997)

Se även
Johannes Petri